Андрюшкя́вичюс () — литовская фамилия. Её женские варианты Андрюшкявичене (Andriuškevičienė; замужняя женщина) и Андрюшкявичюте (Andriuškevičiūtė; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Андрюшкявичюс, Алексас (род. 1959) — литовский художник, педагог.
 Андрюшкявичюс, Алфонсас (род. 1933) — литовский математик, общественный и политический деятель.
 Андрюшкявичюс, Алфонсас (род. 1940) — литовский искусствовед.
 Андрюшкявичюс, Витаутас (род. 1990) — литовский футболист.
 Андрюшкявичюс, Гинтарас (род. 1975) — литовский легкоатлет.
 Андрюшкявичюс, Леонардас (род. 1941) — литовский актёр, режиссёр, драматург.
 Андрюшкявичюс, Романас (1931—1997) — литовский хоровой дирижёр и педагог.